Иоаннис Теофилакис (;  — )  — греческий стрелок из пистолета и винтовки, участник 5 летних Олимпийских игр (1896, 1908, 1912, 1920 и 1924), а также внеочередных Игр 1906 года в Афинах. В 1920 году в Антверпене выиграл серебро в командном первенстве по стрельбе из скорострельного пистолета. 

Старший брат Иоанниса Александрос Теофилакис также представлял Грецию на Олимпийских играх в стрелковом спорте и выиграл 2 серебра (одно вместе с братом в 1920 году, а второе — на внеочередных Играх 1906 года).

Ссылки 
 

Стрелки Греции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1896 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1924 года